Георгий Константинович Безбогин (18 апреля 1938, Рогачёв, Белорусская ССР — 25 сентября 2014, Краснодар, Россия) — советский футболист, вратарь; тренер. Заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры России.

Биография 
Начинал играть в региональных соревнованиях за майкопские команды «Красная звезда» (1958) и «Труд» (1959—1960).

В первенстве СССР играл в классе «Б» (D2, 1961—1962), (D3, 1963—1966) в составе «Спутника» Калуга (1961—1964) и «Урожая» Майкоп (1965—1966). Завершил карьеру из-за тяжёлой травмы.

Окончил Смоленский государственный институт физкультуры.

Работал в «Урожае» (с 1969 — «Дружба») тренером (1965—1968, 1970—1974) и старшим тренером (1969, 1975—1979, 1984—1988).

Чемпион РСФСР (1969). Бронзовый призёр Спартакиады народов РСФСР (1978 — сборная Краснодарского края, составленная на базе «Дружбы»).

Начальник команды «Кубань» Краснодар (1981—1982), главный тренер клуба (1989—1990). Президент «Колоса» Краснодар (1990—1996).

Гостренер Спорткомитета СССР по Краснодарскому краю (1978—1980). Президент Краснодарской краевой федерации футбола (1997—2001). Президент межрегионального футбольного объединения «Кавказ». Член исполкома Всесоюзной федерации футбола и РФС.

Инициатор создания ФК «Краснодар-2000».

Награждён знаком Госкомспорта страны «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в России», медалью РФС «За выдающийся вклад в развитие футбола».

Скончался 25 сентября 2014 года на 77-м году жизни.

18 апреля 2018 года в Краснодаре по адресу улица Ставропольская, дом 80 была установлена памятная доска, посвященная Безбогину.

Примечания

Ссылки 
 Тот самый Безбогин

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Тренеры ФК «Дружба» Майкоп
Тренеры ФК «Кубань»
Футбольные функционеры СССР
Футбольные функционеры России